Quo Vadis? (, Камо грядеши — ) — латинський вираз, що означає «Кудти ти прямуєш».
 Quo Vadis — роман польського письменника Генрика Сенкевича.
Quo vadis — український рок-гурт, створений у 1971 році.
 Камо грядеши — фільм 1951 року (екранізація роману Сенкевича). Режисер Мервін ЛеРой.
 Камо грядеши — фільм 1985 року (екранізація роману Сенкевича). Режисер Енніо де Кончини.
 Quo Vadis — фільм 2001 року (екранізація роману Сенкевича). Режисер Єжи Кавалерович.
 Доміне Кво Вадіс — Санта Марія ін Пальміс () — невелика церква на Аппієвій дорозі у Римі.
 Доміне Кво Вадіс? — картина італійського художника Аннібалє Каррачі.

Багатозначні терміни